Hrvatska:
Rajki (Barban), naselje u općini Barban
Rajki (Sveti Lovreč), naselje u općini Sveti Lovreč